7-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 11 по 19 сентября 1993 года в двух городах Таиланда (Накхонратчасиме и Бангкоке) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Южной Кореи.

Команды-участницы 
Австралия, Бангладеш, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где образуют две группы. Учитываются результаты игр между собой на первом этапе. По две лучшие команды выходят в плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—16 места по подобной системе разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—5 места.

Первый этап

Группа А

Группа В 

 13 сентября: Новая Зеландия — Шри-Ланка 3:-; Япония — Иран 3:0.
 14 сентября: Иран — Новая Зеландия 3:1; Япония — Шри-Ланка 3:0.
 15 сентября: Иран — Шри-Ланка 3:0; Япония — Новая Зеландия 3:0 (15:3, 15:8, 15:0).

Группа С 

 13 сентября: Казахстан — Тайвань 3:-; Южная Корея — Индия 3:0 (15:3, 15:13, 15:6).
 14 сентября: Казахстан — Индия 3:0; Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:11, 15:10, 15:1).
 15 сентября: Индия — Тайвань 3:2 (3:15, 15:6, 8:15, 15:7, 15:4); Казахстан — Южная Корея 3:1 (15:11, 12:15, 16:14, 15:10).

Группа D 

 11 сентября: Австралия — Филиппины 3:0 (15:10, 15:0, 15:2); Китай — Бангладеш 3:0.
 12 сентября: Австралия — Бангладеш 3:0 (15:4, 15:4, 15:13); Китай — Катар 3:0 (15:6, 15:7, 15:4).
 13 сентября: Филиппины — Бангладеш 3:-; Австралия — Катар 3:0 (15:7, 15:5, 15:5).
 14 сентября: Катар — Бангладеш 3:-; Китай — Филиппины 3:0.
 15 сентября: Китай — Австралия 3:0 (15:11, 15:7, 15:9); Катар — Филиппины 3:1 (15:6, 12:15, 15:12, 15:10).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 
Накхонратчасима

 16 сентября: Казахстан — Пакистан 3:-; Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:8, 15:10, 15:4).
 17 сентября: Казахстан — Таиланд 3:0 (15:0, 15:9, 15:0); Южная Корея — Пакистан 3:-.

Группа F 
Бангкок

 16 сентября: Япония — Австралия 3:0 (15:4, 15:4, 15:9); Китай — Иран 3:0.
 17 сентября: Австралия — Иран 3:0 (16:14, 15:7, 16:14); Япония — Китай 3:0 (15:13, 15:10, 15:9).

Второй этап (за 9—15 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G

Группа H

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
18 сентября
 Южная Корея — Япония 3:1 (12:15, 16:14, 15:7, 15:8)
 Казахстан — Китай 3:1 (9:15, 15:11, 15:10, 15:9)

Полуфинал за 5—8 места 
18 сентября
 Иран — Таиланд 3:-
 Австралия — Пакистан 3:0 (15:12, 15:6, 15:3)

Полуфинал за 9—12 места 
18 сентября
 Индия — Новая Зеландия 3:-
 Тайвань — Катар 3:-

Полуфинал за 13—16 места 
18 сентября
 Филиппины — Кувейт 3:-
 Шри-Ланка — Бангладеш 3:-

Матч за 15-е место 
19 сентября
 Филиппины — Бангладеш 3:-.

Матч за 13-е место 
19 сентября
 Шри-Ланка — Кувейт 3:-.

Матч за 11-е место 
19 сентября
 Новая Зеландия — Катар 3:-.

Матч за 9-е место 
19 сентября
 Индия — Тайвань 3:-.

Матч за 7-е место 
19 сентября
 Таиланд — Пакистан 3:-.

Матч за 5-е место 
19 сентября
 Иран — Австралия 3:0 (15:13, 16:14, 16:14).

Матч за 3-е место 
19 сентября
 Япония — Китай 3:2 (15:11, 7:15, 11:15, 15:10, 15:10).

Финал 
19 сентября
 Южная Корея — Казахстан 3:0 (15:11, 15:5, 15:13).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1993 год в волейболе
Сентябрь 1993 года
Чемпионаты Азии в Таиланде
1993 год в Таиланде
Чемпионаты Азии в 1993 году